Ženská čtyřhra Monterrey Open 2020 probíhala v první polovině března 2020. Do deblové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Američanek Asia Muhammadová a Maria Sanchezová, jehož členky nestartují společně. Muhammadová se rozhodla zúčastnit paralelně hraného turnaje okruhu WTA 125K, kalifornského Oracle Challenger Series v Indian Wells. Spoluhráčkou Sanchezové se stala Australanka Monique Adamczaková, s níž skončila v úvodním kole na raketách Marie Bouzkové a Renaty Voráčové.

Vítězem se stala ukrajinsko-kanadská dvojice hrající pod žebříčkovou ochranou Kateryna Bondarenková a Sharon Fichmanová, která ve finále zdolala japonsko-čínský pár Miju Katová a Wang Ja-fan. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Navázaly na týden starou finálovou účast z Abierto Mexicano Telcel 2020 v Acapulku. Bondarenková vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Fichmanovou to bylo třetí takové turnajové vítězství, respektive druhé od obnovení kariéry v dubnu 2018.

Nasazení párů 

  Georgina Garcíaová Pérezová /  Sara Sorribesová Tormová (čtvrtfinále)
  Desirae Krawczyková /  Giuliana Olmosová (čtvrtfinále)
  Ellen Perezová /  Storm Sandersová (semifinále)
  Monique Adamczaková /  Maria Sanchezová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2020